Барко има више значења:
 Барко (Бреша), је насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија
 Барко (Фиренца), је насеље у Италији у округу Фиренца, региону Тоскана
 Барко (Маса-Карара), је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Барко (Порденоне), је насеље у Италији у округу Порденоне, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Барко (Рагуза), је насеље у Италији у округу Рагуза, региону Сицилија
 Барко (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Барко (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Барко (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето